Азиатская типография — первая типография в Казани и первая татарская типография в Российской империи. Учреждена в 1800 году на средства отставного поручика Габдулгазиза Бурашева. В 1829 году вошла в состав типографии Казанского университета.

История 
Первое прошение на имя императора Павла I об открытии в Казанской губернии татарской типографии было подано отставным поручиком Габдулгазизом Бурашевым в 1797 году. Император подписал разрешение, однако оно было отклонено Сенатом. Тем не менее, указом от 13 сентября 1800 года Сенат удовлетворил второе прошение, поддержанное татарами других губерний, и разрешил организацию казённой типографии в Казани. Её содержание было поручено Бурашеву.

Типография, получившая название Азиатской, располагалась в здании Первой мужской гимназии, которая также осуществляла цензурный контроль. Проверкой соответствия книг исламскому вероучению занимался Оренбургский муфтият. В распоряжении типографии имелись только арабографические шрифты. Согласно указу Сената, печатать дозволялось только «алкораны, молитвенники и тому подобные книги». Бурашев за свой счёт приобрёл у Азиатского филиала Сенатской типографии наборные принадлежности, а также выписал наборщиков Хамзу Мамышева и Гали Рахматуллина. В конце 1803 года Бурашев был отстранён от управления типографией, однако до 1805 года оставался её заказчиком.

В числе следующих управляющих Азиатской типографией были купцы Гали Апанаев с отцом Юсупом Апанаевым, а также братья Юнусовы. В типографии работал Ибрагим Хальфин, просветитель и преподаватель Казанского университета.

В 1829 году Азиатская типография была присоединена к типографии Казанского университета.

Издания 
Первыми книгами, отпечатанными в Азиатской типографии в 1801 году, стали «Аттагоджи» («Чтение по слогам») и «Хафтияк» (выдержки из Корана). «Аттагоджи» представляла собой татарскую азбуку, объединённую со сборником молитв. В дальнейшем эта книга переиздавалась почти каждый год (иногда даже по нескольку раз в год) под названиями «Элифба иман шартлары белэн» («Азбука с молитвами»), «Шаритель иман» или «Иман шарты» («Условия веры»). В 1802 году, помимо переиздания азбуки, было издано 6 новых книг: «Устувани китабы» («Книга Устувани») М. Устувани из Дамаска, «Пиргули» (об исламе и обрядах) М. Пиргули, «Субатель гаджизни» («Подкрепление слабых») А. Суфи и др.

В августе 1803 года началась печать оригинального издания Корана. За достоверностью текста следил имам Старо-Татарской слободы Мухаммед Абдразяков. «Казанский вариант» Корана был признан каноническим и стал распространяться как в восточных регионах Российской империи, так и в других мусульманских государствах. С 1808 года печатался и предыдущий вариант издания Корана, подготовленный в Санкт-Петербурге.

В 1806—1809 годах вышли в свет новые книги «Сейфуль-Мулюк» (повесть о странствиях царевича Сейфуль-Мулюка в восточные страны) и «Рисалеи Мухаммадия» («Послания Мухаммеда»).

Азиатская типография также выполняла некоторые заказы Казанского университета. В 1808 году профессором Христианом Френом были изданы книги «Ахмадия» и «Описание некоторых серебряных монет Саманидов», в 1814 году — две поэмы на арабском языке (поэта доисламской эпохи Аш-Шанфары и поэта XI—XII вв. Ат-Туграи). В 1813 году был напечатан «Высочайший манифест о победе над французами» на татарском языке.

С 1801 по 1829 годы типография издала 93 наименования книг.

Примечания

Ссылки 
 
 

Типографии Российской империи
Предприятия Казани
Ислам в Российской империи